In 2017 werd het 28ste Campeonato Brasileiro Série C gespeeld, de derde hoogste klasse van het Braziliaanse voetbal. De competitie werd gespeeld van 14 mei tot 22 oktober. De halvefinalisten plaatsten zich voor de Série B van 2018. CSA werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
De winnaars van de kwartfinale promoveerden. Bij gelijkstand worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série C
Braziliaans competitievoetbal 2017